

Geografia 
 Odenthal – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Persone 
 Anja Odenthal – cantante tedesca
 Joop Odenthal – calciatore e giocatore di baseball olandese
 Marc Odenthal – judoka tedesco